William Fiedler ist der Name folgender Personen:

* William August Fiedler (1843–1903), deutschamerikanischer Architekt, siehe August Fiedler (Architekt)
 William H. F. Fiedler (1847–1919), US-amerikanischer Politiker